

Várzea Grande est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Várzea Grande est une municipalité de l'État du Piauí

Voir aussi

 Várzea

Varzea Grande